

Patronyme 

 Alex Hutchings, guitariste de jazz fusion britannique ;
 Arthur Hutchings (1906–1989), musicologue anglais ;
 Ashley Hutchings (1945-), bassiste folk anglais ;
 Graham Hutchings, chimiste anglais, Médaille Davy 2013 ;
 James Madison Hutchings (1820–1902), chercheur d'or, éditeur américain ;
 Logan Hutchings (1984-), coureur cycliste néo-zélandais ;
 Tim Hutchings (1958-), athlète britannique, spécialiste des courses de fond.

Autres 
 (315012) Hutchings, astéroïde ;